RTE kan betyda:

 Raidió Teilifís Éireann, ett irländsk bolag som sänder TV och radio. 
 Réseau de Transport d'Électricité, ett företag ansvarig för Frankrikes stamnät för el.